The Complete Studio Recordings – compilation di Roberto Johnson del 1990
 The Complete Studio Recordings – box set dei Led Zeppelin del 1993
 The Complete Studio Recordings – box set dei The Doors del 1999
 The Complete Studio Recordings – box set degli ABBA del 2005
 Complete Studio Recordings – compilation dei Nocturnal Projections del 2018